

В биологии 
 Хвостатые земноводные — отряд  земноводных.
 Хвостатые лягушки — семейство  земноводных.

В манге и аниме 
 Хвостатые звери — мифические существа в манге и аниме Наруто.